Rduch ist der Familienname folgender Personen:

 Brunon Rduch (* 1960), deutsch-polnischer Badmintonspieler
 Piotr Rduch (* um 1962), polnischer Badmintonspieler
 Sebastian Rduch (* 1989), deutscher Badmintonspieler